Лига 2 Футбольной лиги 2008/09 () — 5-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и еще победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и перейдут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй лиги 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Милтон Кинс Донс
 Питерборо Юнайтед
 Херефорд Юнайтед
 Стокпорт Каунти

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию
 Мансфилд Таун
 Рексем

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги
 Борнмут
 Джиллингем
 Порт Вейл
 Лутон Таун

Клубы, вышедшие из Национальной конференции
 Олдершот Таун
 Эксетер Сити

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры 

Источник

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Второй Футбольной лиги

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009